Llistes de biografies
 
Llistes automàtiques